Иванишев — фамилия. Известные носители:

 Иванишев, Александр Григорьевич (1883—1961) — российский и советский военный.
 Иванишев, Николай Дмитриевич (1811—1874) — российский юрист и историк.